Condor er det engelske navn på to arter af vestgribbe: Andeskondor og Californisk kondor.

Condor, The Condor eller El Condor kan også henvise til:

Militær

Skibe

Fly 
 Antonov An-124, et russisk/sovjetisk transportfly (NATO-rapporteringsnavn "Condor")
 Boeing Condor, et ubemandet luftfartøj til tests
 Condor, en version af det ubemandede luftfartøj BQM-147 Dragon, der er "søgjort" til den amerikanske kystvagt
 Curtiss B-2 Condor, et amerikansk bombefly fra 1920'erne
 Curtiss T-32 Condor II, et amerikansk bombefly fra 1930'erne
 Focke-Wulf Fw 200 Condor, et tysk fly brugt til langdistance maritime patruljer og udforskning under 2. verdenskrig
 Schweizer RU-38 Twin Condor, et spionfly
 Wills Wing Condor, et amerikansk hang glider-design

Andet 
 Operation Condor (flertydig), kodenavn for en række militæroperationer
 HMH-464, United States Marine Corps-helikoptereskadrille kendt som the Condors.
 RM Condor, hovedbase for 45 Commando, Royal Marines, i Arbroath på Skotlands østkyst
 Amarah Air Base, en tidligere irakisk luftbase overtaget af koalitionsstyrker i 2003 og omdøbt Camp Condor
 AGM-53 Condor, et ubrugt luft-til-jord-missil af den amerikanske flåde
 Condor (argentinsk missil), et langdistancemissil udviklet af Argentina
 Condor A350, en schweizisk militærmotorcykel
 Condor (PMV), en tysk pansret mandskabsvogn, best kendt for at blive brugt af malaysiske styrker

Virksomheder 
 Condor Flugdienst GmbH (normalt forkortet Condor), et tysk luftfartsselskab
 Aero Condor, et luftfartsselskab fra Lima, Peru
 Condor Cycles, en cykelfabrikant fra London, England
 Condor Ferries, et færgeselskab mellem England og Frankrig
 Condor Films, et film- og tv-produktionsselskab fra Zürich, Schweiz
 Condor, en amerikansk computerspiludvikler, der senere skiftede navn til Blizzard North